Георги Ковачев може да се отнася за някой от следните българи.

 Георги Ковачев (п. 1924), български революционер;
 Георги Ковачев (1891 – 1945), български офицер;
 Георги Ковачев-Гришата (1920 – 2012), български художник
 Георги Ковачев (р. 1980), български футболист